JuraGo était le réseau de transport interurbain du département du Jura, en région Bourgogne-Franche-Comté jusqu'au .

Histoire 
Le , la loi NOTRe a transféré des départements aux régions l'organisation du transport routier de voyageurs. Le , JuraGo devient Mobigo Bourgogne-Franche-Comté.

Personnels

Parc de véhicules

Transporteurs 
Le réseau est en partenariat avec 6 transporteurs :

Transdev Pays d'Or
Keolis Monts Jura
JuraBus
Arbois Tourisme
Transarc
Bully Autocars

Lignes du réseau

Lignes 100 à 159 
Les lignes 100 à 159 sont entièrement desservies par Transdev Pays d'Or

Lignes 201 à 274 
Les lignes 201 à 274 sont réparties entre Keolis Monts Jura et Arbois Tourisme

* Les lignes 272 et 273 ont les mêmes destinations mais n'ont pas le même parcours

Lignes 300 à 364

Communes desservies

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des réseaux de transports urbains et interurbains de France

Jura
Interurbain
Transport en commun en Bourgogne-Franche-Comté